TV7 kan syfta på:

 TV7 (2006–2011) och TNT7 (2011–2012) – före detta TV-kanaler, se TNT (TV-kanal)
 Sjuan (TV-kanal) – en TV-kanal från TV4-gruppen och som 2011 bytte namn från TV4 Plus